Scottish Masters 1998 (также известен как Regal Scottish Masters 1998 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 29 сентября по 4 октября 1998 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:7.

Результаты

Квалификация 

Квалификация на турнир проходила в сентябре 1998 года в Стерлинге, Шотландия, и состояла из двух этапов. В первом принимали участие только представители Шотландии, во втором — все остальные игроки и победитель «шотландской» квалификации.

Первый этап 

Полуфиналы

Матчи до 5 побед

 Джейми Бёрнетт 5:4 Грэм Дотт  
 Билли Снэддон 5:0 Крис Смолл  

Финал

Матч до 5 побед

 Джейми Бёрнетт 5:2 Билли Снэддон

Второй этап 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Пол Хантер 5:3 Мэттью Стивенс  
 Джейми Бёрнетт 5:4 Энтони Хэмилтон  

Полуфиналы

Матчи до 5 побед

 Пол Хантер 5:4 Стивен Ли  
 Джейми Бёрнетт 5:2 Тони Драго  

Финал

Матч до 5 побед

 Пол Хантер 5:1 Джейми Бёрнетт

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джимми Уайт 5:4 Кен Доэрти  
 Марк Уильямс 5:4 Стив Дэвис  
 Питер Эбдон 5:1 Пол Хантер  
 Джон Пэррот 5:4 Алан Макманус

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1998 год в снукере
Scottish Masters